Powiat brzeżański (Galicja)
 Powiat brzeżański (ZURL)
 Powiat brzeżański (II Rzeczpospolita)